Asbach (Hunsrück), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Asbach (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Asbach-Bäumenheim, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Asbach-Sickenberg, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Asbach Uralt, een Duitse brandewijn